Песенный и альбомные чарты российского отделения iTunes Store составляются компанией Apple с момента открытия музыкального сервиса на территории России в ночь с 3 на 4 декабря 2012 года и рассылаются средствам массовой информации посредством пресс-релизов. Десятка самых скачиваемых треков и пластинок составляется еженедельно, при этом сведения о количестве проданных копий не разглашаются. С середины декабря того же года они регулярно публикуются агентством Lenta.ru, куда они пришли на смену хит-парадам, составляемым компанией «2М» на основе данных о продажах дисков на физических носителях, покупках рингтонов и стриминге музыкальных композиций; эти чарты публиковались с октября 2010 года. С апреля 2013 года чарты iTunes объявляются также на сайте Звуки.ру. Обозреватель журнала Rolling Stone выразил мнение, что «в России появился международный официальный онлайн-магазин, по результатам продаж которого вроде бы можно составлять хит-парады, похожие на общепринятые».

Первый выпуск песенного хит-парада возглавила певица Адель. Она является рекордсменом по количеству недель, проведённых на вершине хит-парада: песня «Skyfall» в её исполнении возглавляла чарт 12 недель, а песня «Hello» — 9 недель.

Лидером первого чарта альбомов стала певица Ёлка. Рекорд в альбомном чарте принадлежит Земфире, чья шестая пластинка «Жить в твоей голове» занимала первое место 5 недель подряд.

Песни

2012

2013

2014—2015

2016

2019

Альбомы

2012—2013

2019

Примечания 

Списки хитов № 1
Списки альбомов № 1
Хит-парады России
ITunes
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__
__ИНДЕКС__
__ССЫЛКА_НА_НОВЫЙ_РАЗДЕЛ__